pasternak – rodzaj roślin z rodziny selerowatych
 Pasternak – miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim
 planetoida (3508) Pasternak

Osoby noszące nazwisko Pasternak:
 Agnieszka Pasternak – polityk
 Bogumił Pasternak – kompozytor
 Boris Pasternak – poeta i prozaik
 Iwan Pasternak – ukraiński działacz społeczny
 Joe Pasternak – amerykański producent filmowy
 Katarzyna Pasternak – polska judoczka
 Klaudia Pasternak – kompozytorka
 Leon Pasternak – poeta i satyryk